Bárbara de Nicomédia — santa mártir cristã
Santa Bárbara (título cardinalício)

Toponímia

Argentina 
Santa Bárbara (departamento da Argentina)

Brasil 
Santa Bárbara (Niterói) — bairro

Municípios 
Santa Bárbara (Minas Gerais)
Santa Bárbara (Bahia)
Santa Bárbara de Goiás
Santa Bárbara do Leste — de Minas Gerais
Santa Bárbara do Monte Verde — de Minas Gerais
Santa Bárbara d'Oeste — de São Paulo
Santa Bárbara do Pará
Santa Bárbara do Sul — do Rio Grande do Sul
Santa Bárbara do Tugúrio — de Minas Gerais
Águas de Santa Bárbara — de São Paulo
Nova Santa Bárbara — do Paraná

Distritos 
Santa Bárbara (Caçapava do Sul) — no Rio Grande do Sul
Santa Bárbara (Ivaiporã) — no Paraná
Santa Bárbara do Sapucaí — em Minas Gerais

Cabo Verde 
Santa Bárbara (Cabo Verde) — vila da ilha Brava

Chile 
Santa Bárbara (Chile) — comuna da região de Biobío

Municípios da Colômbia 
Santa Bárbara (Antioquia)
Santa Bárbara (Nariño)

Municípios da Espanha 
Santa Bárbara de Casa — na província de Huelva, Andaluzia
Santa Bárbara (Catalunha) — na província de Tarragona
Guijo de Santa Bárbara — na província de Cáceres, Estremadura

Estados Unidos 
Santa Bárbara (Califórnia) — cidade
Condado de Santa Bárbara — na Califórnia
Mission Santa Barbara — igreja na cidade de Santa Bárbara

Municípios das Filipinas 
Santa Barbara (Pangasinan) — na ilha de Luzon
Santa Barbara (Iloilo) — na região de Visayas Ocidentais

Guatemala 
Santa Bárbara (Huehuetenango) — cidade
Santa Bárbara (Suchitepéquez) — cidade

Honduras 
Santa Bárbara (departamento de Honduras)
Santa Bárbara (cidade de Honduras) — capital do departamento homónimo

México 
Santa Bárbara (Chihuahua) — município

Peru 
Santa Bárbara de Carhuacayán — distrito do departamento de Junín, província de Yauli

Portugal 
Santa Bárbara (Borba) — ex-freguesia
Santa Bárbara (Ribeiras) — localidade do concelho da Lajes do Pico, Açores

Freguesias 
Santa Bárbara (Angra do Heroísmo)
Santa Bárbara (Lourinhã)
Santa Bárbara (Ponta Delgada)
Santa Bárbara (Ribeira Grande)
Santa Bárbara (Vila do Porto)
Santa Bárbara de Nexe — do concelho de Faro
Santa Bárbara de Padrões — do concelho de Castro Verde

Venezuela 
Santa Bárbara (Monagas) — município
Santa Bárbara (cidade do estado de Monagas) — capital do município homónimo

Empresas 
Santa Bárbara Sistemas — empresa espanhola de equipamento militar
Santa Bárbara Airlines — comapnhia aérea venezuelana

Televisão 
Santa Bárbara (telenovela) — portuguesa de 2015
Santa Barbara (série de televisão) — estreada na NBC em 1993

Desambiguações de organizações
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos